Vivos voco steht für
Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango, Glockeninschrift
Vivos voco (Zeitschrift)